Dohm est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Christian Wilhelm von Dohm (1751-1820), haut fonctionnaire prussien
 (1819-1883), éditeur et acteur allemand
Gaby Dohm (née en 1943), actrice austro-allemande
Hedwig Dohm (1831-1919), écrivaine et féministe allemande
Hedwig Pringsheim Dohm (1855-1942), actrice allemande
 (1869-1894), athlète allemand
 (1897-1948), acteur allemand

Voir aussi
Dohm-Lammersdorf, municipalité de Rhénanie-Palatinat en Allemagne

Homonymie de patronyme